Райхсхоф () — коммуна в Германии, курорт, расположен в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Подчиняется административному округу Кёльн. Входит в состав района Обербергиш.  Население составляет 19 526 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 114,67 км². Официальный код  —  05 3 74 040.

Примечания

Ссылки 

Города Северного Рейна-Вестфалии